Адам Фредерик Голдберг (; ) — американский продюсер и сценарист, создатель и шоураннер телесериалов «Лучшая охрана», «Воображаемая Мэри», «Старая школа» и «Голдберги».

Биография 
Адам Фредерик Голдберг родился в еврейской семье в Филадельфии и жил в соседнем городе Дженкинтауне. Его родители — Беверли (урожденная Соломон; род. 8 октября 1943) и покойный Мюррей Голдберг (25 сентября 1940 — 1 февраля 2008). Адам самый младший в семье; у него есть брат — Барри (род. 15 октября 1969) и старший брат Эрик (род. 18 августа 1967).

Адам окончил Нью-Йоркский университет.

Фильмография 
Автор сценария (соавтор, участие) 

 2001  — «Area 52»
 2002 — «Город демонов 2: Тьма наступает»  
 2002 — 2006 — «Непослушные родители» 
 2004 — «Frenching»
 2005 — «Шоу Маппетов: Волшебник из страны Оз» 
 2007 — «Чужие в Америке»
 WordGirl
 Фанаты
 Пришельцы на чердаке
 Монстры против овощей
 Secret Girlfriend
 Как приручить дракона
 Лучшая охрана
 Voltron Force
 Драконы: Подарок ночной фурии
 2013 — наст. время — «Голдберги» 
 Команда Турбо — 2013—2016
 Воображаемая Мэри — 2017
 2019 — 2020 — «Старая школа»  
 Atlantis 7

Продюсер

 2002 — 2006 — «Непослушные родители» (сопродюсер) 
 2002 — 2006 — «Дежурный папа: Летний лагерь» (сопродюсер)
  2007 — «Мстители» (исполнительный продюсер)
  2007  — 2008 — «Чужие в Америке»  (продюсер-консультант)
  2009 — 2015 —  «Сообщество» (продюсер-консультант/супервайзер)

Примечания 

Шоураннеры